Прока́тное удостовере́ние фи́льма — документ, дающий право на прокат (демонстрацию) фильма на территории Российской Федерации, а также на его тиражирование и распространение, в том числе по кабельным или эфирным каналам. Удостоверение выдаётся уполномоченным органом — Министерством культуры РФ.

Нормативно-правовая база 
Порядок выдачи, отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения на территории Российской Федерации регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:
 Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 N 143 «Об утверждении Правил на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов» (ред. от 21.12.2016). 
 Постановление Правительства от 30 июля 1994 № 895, утвердившим Порядок ввоза на территорию РФ кино, видеофильмов, созданных в странах, не входящих в СНГ.

Порядок выдачи и содержание документа 
Прокатное удостоверение подтверждает наличие разрешения на прокат и регистрацию кино-видеофильма в Федеральном реестре прокатных удостоверений Министерства культуры Российской Федерации.

Подать документы на получение прокатного удостоверения имеют право:
 продюсер фильма;
 прокатчик фильма;
 демонстратор фильма;
 лицо, имеющее «неисключительную лицензию», если прокатное удостоверение не получено ранее лицом, имеющим исключительное право на использование  фильма;
 лицо, имеющее исключительную лицензию на использование фильма.

В удостоверение также вносятся рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории фильма.

Министерство культуры Российской Федерации может отказать заявителю в выдаче прокатного удостоверения в случае нарушения им установленных правил оформления и выдачи прокатного удостоверения на кино- и видеофильмы, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Фильмы и сериалы, не получившие разрешения на широкий прокат в РФ

Игровое кино

Документальное кино 
 «Голод» (2022)

Сериалы 
 «Монастырь» (2022)

См. также 
 Возрастная классификация информационной продукции в России

Ссылки 
 Федеральный реестр прокатных удостоверений фильмов на портале открытых данных Министерства культуры РФ, 2018
 
 Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России // Лента. Ру, 12 июля 2019

Примечания 

Медиа
Терминология кино и видео
Кинематограф России